Donggang, une ville de la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Donggang, une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Donggang, une commune de Taïwan.